Die Nationalen ist der Name oder ein Namensbestandteil verschiedener politischer Vereinigungen beziehungsweise Parteien:

 Freie Wählergemeinschaft Die Nationalen, eine zwischen 1991 und 1997 bestehende Wählervereinigung um den gleichnamigen Verein „Die Nationalen e. V.“, die bei Kommunalwahlen in Berlin und Brandenburg antrat.
 Der nicht in der Satzung bestimmte Namenszusatz der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, der jedoch in der öffentlichen Kommunikation (Logo usw.) Verwendung findet.
 Die inoffizielle Kurzbezeichnung für die Nationale Partei Australiens, unter der sie auch öffentlich in Erscheinung tritt.
 Die Nationalen – Nationale Bürgerpartei, österreichische Kleinstpartei